Allert ist ein friesischer/niederländischer Vorname, abgeleitet von Adelhart. Namensträger:

 Allert de Lange, Gründer des Amsterdamer Verlages  Uitgeverij Allert de Lange

Allert ist der Familienname folgender Personen:

 Denisa Allertová (* 1993), tschechische Tennisspielerin, siehe Denisa Šátralová
 Ejler Allert (1881–1953), dänischer Ruderer
 Franz Allert (* 1955), deutscher Tanzsportfunktionär
 Heidrun Allert (* 1969), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Kristiane Allert-Wybranietz (1955–2017), deutsche Schriftstellerin
 Maximilian Allert (1834–1888), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Tilman Allert (* 1947), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Alert
 Allart